Guies Sant Jordi, nom històric de l'entitat d'escoltisme Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
 Pas a desnivell (del seu nom en anglès Grade Separation Junction), intersecció viària a diferent altura